As eleições autárquicas portuguesas de 2013 foram realizadas a 29 de setembro. Estavam em disputa a eleição de 308 presidentes de câmaras municipais, os seus vereadores e assembleias municipais, bem como 3 091 presidentes de junta de freguesia e as respectivas assembleias.

Com os resultados destas eleições, o PS passou a reclamar o título de maior partido autárquico, detendo a presidência de 150 câmaras (uma delas, Funchal, em coligação) contra 106 do PSD (20 das quais em coligação). A CDU aumentou em seis o número de câmaras, ficando com 34, e obtendo no processo o seu melhor resultado autárquico desde 1997. O CDS-PP, com Victor Mendes, manteve a câmara de Ponte de Lima, que já detinha, e conquistou ainda os municípios de Velas, Santana, Albergaria-a-Velha e Vale de Cambra, ficando com 5 câmaras. Já o B.E. perdeu, para o PS, a única câmara que detinha, Salvaterra de Magos, cuja presidente, Ana Cristina Ribeiro, estava impedida de se recandidatar devido à lei da limitação de mandatos.

Nos quatro municípios mais populosos (Lisboa, Sintra, Gaia e Porto), apenas o detentor da câmara de Lisboa, António Costa (PS), podia recandidatar-se, tendo sido reeleito com maioria absoluta (51%). Em Sintra e Gaia, o PS venceu com maioria relativa, com Basílio Horta (27%) e Eduardo Vítor Rodrigues (38%) a sucederem, respectivamente, a Fernando Seara e Luís Filipe Menezes, ambos do PSD. No caso do Porto, o independente (com apoio do CDS-PP) Rui Moreira consegue 39% dos votos, sucedendo a Rui Rio, também do PSD.

As listas de grupos de cidadãos venceram em treze câmaras. Com os polémicos Valentim Loureiro (Gondomar) e Isaltino Morais (Oeiras) impedidos de se recandidatar, foram reeleitos Guilherme Pinto (dissidente do PS, em Matosinhos),  Adelaide Teixeira (dissidente do PSD, em Portalegre), Paulo Vistas (pelo movimento de Isaltino Morais, em Oeiras e Luís Mourinha (Estremoz). Foram eleitos pela primeira vez António Matos Recto (pelo movimento de Alfredo Barroso, em Redondo), Rui Moreira (apoiado pelo CDS-PP, no Porto), Joaquim Bonifácio (apoiado pelo PS e pelo CDS-PP, em Aguiar da Beira), Fernando Nogueira (dissidente do PS, em Vila Nova de Cerveira), Teresa Belém Cardoso (dissidente do PSD, em Anadia), António Anselmo (dissidente do PS, em Borba), José António Garcês (São Vicente), Filipe Sousa (Santa Cruz) e Décio Pereira (Calheta).

A lei da limitação de mandatos 

O processo de candidaturas a estas eleições ficou marcado pelas divergências na interpretação da lei da limitação de mandatos, a qual proíbe a recandidatura de autarcas após o exercício de três mandatos consecutivos. A polémica reside no facto de a lei não referir explicitamente se são apenas proibidas recandidaturas ao cargo dirigente de um concelho ou freguesia específicos, ou se, pelo contrário, é barrada a recandidatura dos autarcas ao mesmo cargo, independentemente do território onde o exercem.
As candidaturas mais polémicas são as de Luís Filipe Menezes (PSD/PPM/MPT) ao Porto e de Fernando Seara (PSD/CDS-PP/MPT) a Lisboa.
Esta polémica terminou no dia 5 de setembro de 2013 com a decisão do Tribunal Constitucional considerando territorial a limitação de mandatos e dando luz verde às candidaturas dos autarcas que completando três mandatos consecutivos se candidataram noutro local.

A campanha eleitoral ficou marcada pela ausência de cobertura televisiva dos candidatos locais devido a divergência com a CNE que obriga à cobertura idêntica a todos os candidatos. Apenas o canal Porto Canal organizou debates de concelhos do norte não tendo existido qualquer debate entre os candidatos a Lisboa televisionado. Também a cobertura das rádios e jornais foi diminuta.

Sondagens

Resultados Nacionais

Câmaras e Vereadores Municipais

Assembleias Municipais

Assembleias de Freguesia

Mapa

Resultados por Distrito e Região (Câmaras e Vereadores)

Distrito de Aveiro

Distrito de Beja

Distrito de Braga

Distrito de Bragança

Distrito de Castelo Branco

Distrito de Coimbra

Distrito de Évora

Distrito de Faro

Distrito da Guarda

Distrito de Leiria

Distrito de Lisboa

Distrito de Portalegre

Distrito do Porto

Distrito de Santarém

Distrito de Setúbal

Distrito de Viana do Castelo

Distrito de Vila Real

Distrito de Viseu

Região Autónoma dos Açores

Região Autónoma da Madeira

Presidentes eleitos

Distrito de Aveiro

Distrito de Beja

Distrito de Braga

Distrito de Bragança

Distrito de Castelo Branco

Distrito de Coimbra

Distrito de Évora

Distrito de Faro

Distrito da Guarda

Distrito de Leiria

Distrito de Lisboa

Distrito de Portalegre

Distrito do Porto

Distrito de Santarém

Distrito de Setúbal

Distrito de Viana do Castelo

Distrito de Vila Real

Distrito de Viseu

Região Autónoma dos Açores

Região Autónoma da Madeira

Câmaras que mudaram de Partido

Ligações externas